Мохаммад:

 Мохаммад Али-шах — шахиншах Персии (1907—1909).
 Мохаммад Казем Шариатмадари — шиитский богослов и иранский общественный деятель
 Мохаммад Массад — саудовский футболист.
 Мохаммад Реза Рахмани — иранский поэт, писатель и литературовед.
 Шахрияр, Мухаммед Хусейн — азербайджанский иранский поэт, писавший на азербайджанском и персидском языках.
 Мохаммад Худжа — саудовский футболист.
 Аш-Шальхуб, Мухаммад — саудовский футболист.

Фамилия 
 Мохаммад, Амир Хамаюни (род. 1996) — российский футболист.
 Мохаммад, Сара (род. 1967) — шведская правозащитница.

См. также 
 Мухаммад (значения)